Zena oder ZENA steht für:

 Zena Fabbrica Automobili, italienischer Hersteller von Automobilen (1906–1908)
 Zena (Fluss), italienischer Fluss
 ZENA (Sängerin) (* 2002), belarussische Sängerin, Moderatorin, Synchronsprecherin und Filmschauspielerin